Приро́да:
 Природа — материальный мир планеты Земля, в сущности — основной объект изучения науки. В быту слово «природа» часто употребляется в значении естественная среда обитания человека (всё, что нас окружает, за исключением созданного человеком).
 Сущность, естество — природа Бога, природа ангела, природа человека, природа электричества — может быть, определяющие свойства объекта, позволяющие отнести его к его роду (некоторой классификации: к Богу, к ангелам, к людям, к электричеству).
 Фюсис — «природа» применительно к христианскому богословию.
 Природа — конструкция в теории игр.
 «Природа» — скульптура чешского художника и дизайнера Альфонса Мухи.
 «Природа» — ежемесячный научно-популярный журнал Российской академии наук, публикации которого, посвящены (естественно-научной) тематике.
 «Природа» — сборник выходивший в Москве с 1873 по 1877 год.
 «Природа» — модуль орбитальной станции «Мир».
 «Природа» — философское эссе Ральфа Эмерсона (1836).
 «Природа» — самая известная программа для квантово-химических расчётов, написанная российскими учёными (Дм. Лайков и др.).

Топоним 
 Природа — посёлок, Жердевский район, Тамбовская область, Россия

Другое 
 Фюсис — греческий теологический, философский, и научный термин, обычно переводимый на русский язык как «природа».

Примечания